Флаг муниципального образования Раздо́льненское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 апреля 2007 года решением Совета Раздольненское сельское поселение № 108 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3386.

Описание 
«Прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине косой широкой (1/2 ширины) волнообразной полосы от верхнего угла, фигуру белого скачущего коня».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает природные и экономические особенности сельского поселения.

Белый скачущий конь аллегорически отражает раздолье, обширные степные просторы сельского поселения. Конь во все времена был особо почитаемым животным в поселении.

Жёлтый цвет (золото) символизирует сельское хозяйство, урожай, хлеб, достаток, стабильность, уважение.

Зелёный цвет символизирует плодородие, жизнь, здоровье, надежду, надежду, изобилие.

Примечания